Prentice peut faire référence :

Patronymes 

 Dean Prentice (1932-2019), joueur de hockey sur glace
 Doug Prentice (1898-1962), joueur de rugby à XV
 Freyja Prentice (née en 1990), une athlète britannique
 Jim Prentice (1956-2016),  avocat et homme politique canadien
 John Prentice (1920-1999),  dessinateur de bande dessinée américain
 Jordan Prentice (né en 1973), un acteur canadien
 Nathaniel Prentice Banks (1816-1894) homme politique américain
 Thomas R. Prentice (?-?) (fl. 1990), arachnologiste

Prénom 
 Prentice Winchell,

Divers 
 Prentice Alvin, titre original du roman L'Apprenti d'Orson Scott Card, 1989
 Prentice Hall, éditeur d'ouvrages universitaires et scolaires
 Percival P.40 Prentice, un avion d'entraînement militaire britannique

Homonymie de patronyme